Trap House — дебютний студійний альбом американського репера Gucci Mane, виданий незалежним лейблом Big Cat Records 24 травня 2005 р. Цензурована версія містить лише 10 треків. Виконавчі продюсери: Джейкоб Йорк, Big Cat. Помічник продюсера: Mel-Man. Мастеринг: Glenn Schick Mastering. Сиквели: Back to the Trap House (2007), Trap House III (2013), Trap House 4 (2014).

Список пісень

Чартові позиції

Альбому

Синглів

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Gucci Mane
Дебютні альбоми 2005
Англомовні музичні альбоми